Xi Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi Qu (härad i Kina), Sichuan, 
 Gyi Qu (vattendrag i Kina, lat 31,50, long 97,27), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar